IV liga, grupa opolska, sezon 2012/2013 – 5. edycja rozgrywek piątego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce po reorganizacji lig w 2008 roku. Udział bierze 16 drużyn z województwa opolskiego, grając systemem kołowym, w dwóch rundach: jesiennej i wiosennej. Opiekunem ligi jest Opolski Związek Piłki Nożnej. Sezon ligowy rozpoczyna się w sierpniu 2012 roku, a ostatnie mecze rozegrane zostaną w czerwcu 2013 roku.

Drużyny 
W grupie opolskiej IV ligi występuje 16 zespołów z województwa opolskiego. Walczą one o dwa miejsca premiowane awansem do III ligi opolskiej, natomiast 2 ostatnie zespoły spadają odpowiednio do grupy I i grupy II opolskiej ligi okręgowej.

|

|

|}

Rozgrywki

Tabela 

||rowspan=14 style="background-color:white;"|

Wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 |wo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mistrz jesieni 2012/2013: Skalnik Gracze

Awans do III ligi: Piast Strzelce Opolskie, Czarni Otmuchów

Spadek z IV ligi: brak spadkowicza

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 IV liga - tabela i wyniki
 Polski Związek Piłki Nożnej
 Opolski Związek Piłki Nożnej

2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
Piąty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2012 w polskim sporcie
2013 w polskim sporcie